Mit Netzebene wird bezeichnet:

 eine Gitterebene in einem Kristall
 Teile des Kabelnetzes für das Kabelfernsehen; siehe Netzebene (Kabelfernsehen) 
 Teile des Kabelnetzes für das Telefon; siehe Strukturen eines Telefonnetzes 
 unterschiedliche Netztarifierung der Stromversorgung in Österreich; siehe Netzebene (Stromversorgung)